Winschröter ist der Familienname folgender Personen:

 Sebald Weinschröter (* 1318 oder 1328; † 1363 oder 1370), Nürnberger Hofmaler Kaiser Karls IV.

Siehe auch:
 Schröter (Beruf)